BGP kan have flere betydninger:

 Batalhão da Guarda Presidencial – den brasilianske præsidentielle livvagtsbataljon og æresgarde
 Uofficiel forkortelse for Blågårds Plads – en plads ved Blågårdsgade på Indre Nørrebro i København
 Bongo Gabon (lufthavn) – en IATA-lufthavnskode for flyvepladsen i Bongo, Gabon
 Border Gateway Protocol – en routingprotokol som varetager den grundlæggende routing på Internettet